Khasar, Mongools persoon en broer van Dzjenghis Khan
 Kashar (plaats), een voormalige gemeente, opgegaan in de gemeente Tirana in de gelijknamige Albanese prefectuur